Кратер Апиан () — ударный кратер в гористой южной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого механика и астронома Петера Апиана (1495—1552) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Вернер на западе; кратеры Крузенштерн и Бланкин на северо-западе; кратер Плейфер на северо-северо-востоке; кратер Пуассон на юго-востоке; кратер Алиацензий на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 63 км, глубина 2,7 км.

Вал кратера сильно эродирован последующими импактами, имеет террасовидную структуру, небольшие кратеры перекрывают северо-восточную и юго-восточные части вала. Северная часть вала нарушена небольшим понижением местности. Высота вала над окружающей местностью составляет 1230 м, на северо-западе около 3000 м. Дно чаши кратера сравнительно ровное, имеет сферический профиль; центральный пик и заметные структуры отсутствуют. Объем кратера составляет приблизительно 3400 км³.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Апиан на карте LAC-95.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны